Qaarajuttuaraq bezeichnet:
 Qaarajuttuaraq (Berg), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qaarajuttuaraq (Insel), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland